Национальная сборная Польши по мини-футболу представляет Польшу на международных соревнованиях по мини-футболу. Один раз участвовала в Чемпионате мира по мини-футболу (в 1992 году), причём на мундиале сумела преодолеть первый раунд.

По состоянию на 31 января 2018 года занимает 30-е место в рейтинге ФИФА.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 
 1989 — не квалифицировалась
 1992 — 2-й раунд
 1996 — 2021 — не квалифицировалась

Чемпионат Европы по мини-футболу 
 1996 — не квалифицировалась
 1999 — не квалифицировалась
 2001 — 1-й раунд
 2003 — 2016 — не квалифицировалась
 2018 — 1-й раунд
 2022 — 1-й раунд

Главные тренеры

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной на товарищеские матчи со сборной Украины 9 и 10 мая 2014 года.

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Польша
Мини-футбол в Польше
Мини-футбол